Тугомы-Яга:

 Тугомы-Яга (приток Ай-Пима) — река в РФ, протекает в ХМАО.
 Тугомы-Яга (приток Иламо) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Тугомы-Яга (приток Сынь-Еги) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО.